Carl Gustaf Santesson kan avse:

* Carl Gustaf Santesson (1781–1819), svensk präst
 Carl Gustaf Santesson (1819–1886), svensk kirurg
 Carl Gustaf Santesson (1862–1939), svensk farmakolog